Саре () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саре, Бакари (род. 1990) — буркинийский футболист ивуарийского происхождения.
 Саре, Юзеф (1850—1929) — польский архитектор, вице-президент Кракова, посол в Галицком сейме.